H37 ou H-37 peut faire référence à deux bateaux au moins :

 le HMS Garland (H37), un destroyer de classe G de la Royal Navy britannique ;
 le NHo Garnier Sampaio (H-37), un navire hydro-océanographique de la Marine brésilienne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres